Cerik kan syfta på följande platser:

Cerik (Brčko)
Cerik (Srebrenik)
Cerik (Lukavac)